Osoby o tym nazwisku:
 Alfredo Petrone – urugwajski bokser
 Pedro Petrone – urugwajski piłkarz